Harrower ist der Familienname folgender Personen:

 David Harrower (* 1966), britischer Theaterschriftsteller

 Ian Harrower (* 1947), britischer Autorennfahrer
 William Harrower (1861–1910), schottischer Fußballspieler